Suso est un patronyme porté par les personnalités suivantes :
 Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre dit Suso (né en 1993), footballeur espagnol ;
 Henri Suso (vers 1295 - 1366), religieux allemand de l'Ordre des Frères Prêcheurs.

Homonymie de patronyme